Мелани Лейшман (; род. 20 февраля 1989 года) — канадская актриса кино и телевидения. Наиболее известна по роли Ханны в сериале «Тодд и книга чистого зла».

Биография 
Впервые появилась на телевидении в 2004 году в сериале «Дикая жизнь Дарси». С 2011 по 2012 год озвучивала мультсериал «Из под ареста». В 2012 году сыграла в фильме «Старый Сток».

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации 
2006
 Молодой актёр — номинация в категории «Лучший актёрский ансамбль в телесериале» (Дикая жизнь Дарси)
2011
 Джемини — победа в категории «Лучший актёрский ансамбль в комедийной программе или телесериале» (Тодд и книга чистого зла)

Примечания

Ссылки 
 Melanie Leishman — Gary Goddard Agency
 
 Dealing with the devil

Дети-актёры Канады
Лауреаты премии «Джемини»